Oak Hill puede referirse a:
Oak Hill (Alabama), pueblo en el condado de Wilcox, estado estadounidense de Alabama.
Oak Hill (Florida), ciudad en el condado de Volusia, estado estadounidense de Florida. 
Oak Hill (Kansas), ciudad ubicada en el condado de Clay, estado estadounidense de Kansas.
Oak Hill (Míchigan), lugar designado por el censo en el condado de Manistee, estado estadounidense de Míchigan.
Oak Hill (Tennessee), ciudad en el condado de Davidson, estado estadounidense de Tennessee.
Oak Hill (Virginia Occidental), ciudad ubicada en el condado de Fayette, estado estadounidense de Virginia Occidental.